Stelis kan syfta på:

 Stelis (djur) – ett släkte solitära bin
 Stelis (växter) – ett släkte av växter